Біпаша Басу (, ; , Нью Делі) — індійська кіноакторка та моделька.

Життєпис 
У 16 років Біпаша перемогла в модельному конкурсі Godrej Cinthol Supermodel.

Дебютувала з негативною роллю у фільмі Ajnabee (2001) де знімалась з Акшаєм Кумаром. Її перший комерційний успіх був за фільм Raaz (2002). Вона була помічнена сміливою роллю у еротичному фільмі-триллері , Jism (2003).

Грала головні ролі в касових фільмах, як найбільший хіт 2005-го року No Entry,Phir Hera Pheri (2006) ,Dhoom 2(2006),  Race (2008).
Часто у засобах масової інформації її згадують як «секс-символ».

Особисте життя 
У 1996—2002 роках Басу перебувала у стосунках з актором Діно Мореа. У 2002—2011 роках — з актором Джоном Абрахамом.

30 квітня 2016 року акторка вийшла заміж за актора Карана Сінгха Гловера.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 Профіль 
 Галерея фотокарток Біпаші Басу 
 

Індійські кіноакторки
Кіноакторки мовою гінді
Уродженці Делі